

Codici 
 RRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rourkela (India)

Chimica 
 RRK – teoria di Rice-Ramsperger-Kassel